Yambassa peut désigner :
 les Yambassa, une population du Cameroun
 un groupe de langues bantoues, dont le gunu.
 une localité du Cameroun, Yambassa, dans la commune de Bokito.